Puchar Francji w piłce siatkowej mężczyzn 2010/2011 (fr. Coupe de France de volley-ball masculin 2010-2011) - 28. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Francji odbywających się od 1983 roku. Zainaugurowane zostały 13 listopada 2010 roku i trwały do 17 kwietnia 2011 roku. Brały w nich udział kluby z Ligue A, Ligue B, Nationale 2, Nationale 3 i z lig regionalnych.

Rozgrywki składały się z dwóch rund wstępnych, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Od 1/16 finału rozgrywki odbywały się według ustalonej drabinki, dołączyły do nich drużyny z Ligue A i Ligue B.

Finały rozegrany został 17 kwietnia 2011 roku w Stade Pierre-de-Coubertin w Paryżu. Puchar Francji trzeci raz z rzędu zdobył zespół , pokonując w finale .

Drużyny uczestniczące

Rundy wstępne

1. runda

2. runda

Faza główna

Drabinka

1/16 finału

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

Puchar Francji w piłce siatkowej mężczyzn
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 we Francji
2011 we Francji